IFA steht für:
 IFA Hotel & Touristik, bis 2021 Name der LS Invest AG
 IFA (Supermarktkette), eine Supermarktkette
 Immunfluoreszenz-Assay, eine Methode zur Bestimmung von Antikörpern bzw. Antigenen (indirekter bzw. direkter IFA)
 Independent Financial Advisor, in Deutschland geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen
 Industrieverband Fahrzeugbau, ein ehemaliger Verband der Straßenfahrzeughersteller in der DDR
 Informationsstelle für Arzneispezialitäten, u. a. deutsche Vergabestelle für die Pharmazentralnummer (PZN)
 Institut français d’Athènes, ein französisches Kulturinstitut in Athen
 Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
 Institut für Auslandsbeziehungen, eine deutsche Mittlerorganisation für den internationalen Kulturaustausch 
 Institut für Autismusforschung
 Institute of Fine Arts, eine Abteilung der New York University
 Integrierte Fremdenadministration, zentrales Informationssystem des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (Österreich)
 Interaktionsbezogene Fallarbeit
 Interconnexion France Angleterre, Seekabel zwischen Großbritannien und Frankreich, siehe HGÜ Cross-Channel
 Interfraktioneller Ausschuss
 Interkantonales Feuerwehr Ausbildungszentrum, ein Ausbildungszentrum für Feuerwehren in Balsthal-Schweiz, primär für Feuerwehren der Kantone Baselland (BL), Solothurn (SO) und Basel-Stadt (BS)
 International Fire Academy, ein Ausbildungszentrum für Feuerwehren in Balsthal-Schweiz, spezialisiert auf Tunnelbrände
 International Fiscal Association, eine wissenschaftliche Vereinigung internationaler Steuerjuristen
 International Fistball Association, der Faustball-Weltverband
 International Franchise Association, eine internationale Franchise Organisation
 Internationale der Anarchistischen Föderationen
 Internationale-Flug-Ambulanz
 Internationale Funkausstellung, Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik in Berlin
 Iraq Football Association, der irakische Fußballverband
 Irish Football Association, der nordirische Fußballverband
 Islamische Fiqh-Akademie (Indien)
 Israel Football Association, der israelische Fußballverband
 Iowa Falls Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Iowa Falls (Iowa), Hardin County (Iowa), Iowa
 FAI rent-a-jet (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

IfA steht für:
 Preußisches Institut für Archivwissenschaft, eine ehemalige Ausbildungsstätte 
 Institut für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)
 Institute for Astronomy, der Universität Hawaii
 Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur, eine ehemalige Organisation der KPD in der Weimarer Republik

Ifá steht für:
 Ifá-Orakel, Orakelwesen in der Religion der Yoruba

Ifa ist der Familienname folgender Personen:
 Bilel Ifa (* 1990), tunesischer Fußballspieler

ifa steht für:
 Amganad Ifugao (ISO-639-3-Code), Varietät von Ifugao (Sprache), einer Nord-Luzon-Sprache auf den Philippinen

Abkürzung